Selk peut faire référence à :
 Selk, commune allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswieg-Holstein ;
 Selk, cratère d'impact sur Titan ;
 SELK, abréviation de Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, voir Église évangélique luthérienne indépendante.